Клан Манро (шотл. — Clan Munro, гельск. — Clan Mac Rothaich) — клан МакРохайх — один з кланів гірської Шотландії (Гайленд).
 Рендел Манро (англ. Randall Munroe, нар. 17 жовтня 1984) — американський карикатурист.
 Манро-Фоллс (Огайо) (англ. Munroe Falls) — місто (англ. city) в США, в окрузі Самміт штату Огайо.
 Еліс Манро, Еліс Енн Манро (англ. Alice Ann Munro, нар. 10 липня 1931, Вінґем, Онтаріо, Канада) — канадська письменниця, лауреатка Нобелівської премії з літератури.
 Керолайн Манро (англ. Caroline Munro ; нар. 16 січня 1949) — англійська фотомодель і актриса.
 4942 Манро (4942 Munroe, 1987 DU6, 1955 MS, 1971 GE, 1990 CB) — астероїд головного поясу, відкритий 24 лютого 1987 року.
 Томас Манро (*1897—†1974) — американський естетик, президент Американської естетичної спілки.
 Гектор Г'ю Манро, Гектор Г'ю Манро (англ. Hector Hugh Munro, нар. 18 грудня 1870, Сітуе — пом. 13 листопада 1916, поблизу Бомон-Амеля), більш відомий під псевдонімом Сакі (фарсі, перс. ساقی‎ (Saki) — виночерпій).
 Вільям Манро (англ. William Munro, нар. 1942) — новозеландський футбольний арбітр.